Teheiura peut faire référence à :
  (1761-1838), roi de Huahine ;
 Teheiura Teahui (né en 1978), cuisinier et personnalité de télévision française.